Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori George Bastl e Björn Phau che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Fred Hemmes 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Andy Ram (primo turno)
 Jaroslav Levinský /  Petr Luxa (semifinali)

 Daniele Bracciali /  Fred Hemmes (finale)
 Amir Hadad /  Harel Levy (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2004